Hallhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Hallhuber senior (1929–2015), deutscher Sänger und Schauspieler
 Erich Hallhuber junior (1951–2003), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Heino Hallhuber (1927–2021), Schauspieler, Tänzer und Choreograph

Hallhuber steht weiter für:

 Hallhuber (Bekleidungshaus), Hallhuber GmbH, Textilkette mit Sitz in München

Siehe auch:
 Halhuber